Zbigniew Piotrowski (1920–2003) – profesor, elektrotechnik
 Zbigniew Piotrowski (ur. 1947) – działacz partyjny, prezydent Krosna
 Zbigniew Stanisław Piotrowski (1948–2006) – ekonomista